

Patronymie 

 Cédric Lachat (1984- ), grimpeur et spéléologue suisse ;
 Eugène Lachat (1819-1886), évêque de Bâle ;
 François Lachat (1942- ), personnalité politique suisse du canton du Jura ;
 Georges Lachat (1910-1992), ancien coureur cycliste professionnel français.

Toponymie 

 Lachat, lieu-dit au Petit-Abergement ;
 le Lachat, montagne de Savoie au-dessus de Crest-Voland ;
 le mont Lachat, son col et son ancienne soufflerie, montagne de Haute-Savoie au-dessus des Houches ;
 le mont Lachat, montagne de Savoie au-dessus de Praz-sur-Arly ;
 le mont Lachat, montagne de Haute-Savoie au-dessus des Villards-sur-Thônes ;
 le mont Lachat de Châtillon, montagne de Haute-Savoie au-dessus du Grand-Bornand ;
 la montagne de Lachat, montagne de Haute-Savoie au-dessus de Dingy-Saint-Clair et Nâves-Parmelan ;
 la montagne de Lachat, montagne de Savoie au-dessus du col de Plainpalais.

Voir aussi 
 (95771) Lachat, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.